Соревнования по бобслею среди четвёрок на зимних Олимпийских играх 1956 года прошли 3 и 4 февраля в Кортина-д’Ампеццо на бобслейной трассе. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

В четвёрках своё превосходство подтвердил действующий чемпион мира швейцарец Франц Капус, финишировавший со своими тремя разгоняющими на первой позиции. Спортсмену на тот момент было уже 46 лет, и эта победа стала достойным завершением его карьеры. Сами заезды проходили весьма тяжело, температура окружающего воздуха опустилась до −16° C. На втором месте уверенно шла вторая сборная Швейцарии, но после крайне неудачной четвёртой попытки она оказалась на четвёртом месте, уступив подиум Италии и США. Эудженио Монти снова завоевал серебряные медали, хотя спустя 12 лет он всё же стал олимпийским чемпионом, а трассе в Кортина-д’Ампеццо впоследствии присвоили его имя.

Медалисты

Результаты

Примечания

Литература 
 Wallechinsky, David (1984). "Bobsleigh: Four-Man". In The Complete Book of the Winter Olympics. New York: Penguin Books. p. 561.

Ссылки 
 1956 bobsleigh four-man results

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1956